Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1998, è stato vinto da Andrea Šebová. In finale ha sconfitto Mashona Washington (tds n. 2) con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie

  Keri Phebus (quarti di finale)
  Mashona Washington (finale)
  Holly Parkinson (semifinali)
  Stephanie Mabry (semifinali)

  Aurandrea Narvaez (secondo turno)
  Tracey Hiete (secondo turno)
  Jean Okada (quarti di finale)
  Ursula Svetlik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1998